Ludwigsbau bezeichnet:

 einen ehemaligen Fest- und Konzertsaal in Augsburg, siehe Ludwigsbau
 Teil des Heidelsberger Schloss Ludwigsbau (Heidelberger Schloss)
 das Dorf Ludwigsbau in Hinterpommern siehe: Kukań (Kamień Pomorski)